Красногвардейский сельский округ

Адыгея 

 Красногвардейский сельский округ Красногвардейского района (до 2004 года)

Владимирская область 

 Красногвардейский сельский округ Суздальского района (упразднён)

Краснодарский край 

 Красногвардейский сельский округ Каневского района
 Красногвардейский сельский округ Отрадненского района

Тульская область 

 Красногвардейский сельский округ Тёпло-Огарёвского района